Seguin eller Séguin är ett i grunden franskt namn som både kan syfta på personer och platser.

Geografi
 Seguin, Ontario – ett township i Parry Sound District
Seguin, Texas – administrativ huvudort i Guadalupe County i Texas
Épineux-le-Seguin – en kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire i nordvästra Frankrike

Personer
 Seguin de Badefol (1330–1366), fransk legosoldat
 Seguin de Lugny biskop i burgundiska Mâcon 1242–1262
 Albert Séguin (1891–1948), fransk gymnast, Olympisk mästare 1924
 Armand Seguin (kemist) (1767–1835), fransk kemist, läkare, bankir och industriman
 Armand Seguin (konstnär) (1869–1903), fransk post-impressionistisk målare
 Cédric Séguin (född 1973), fransk fäktare
 Édouard Séguin (1812–1880), fransk-amerikansk läkare och pedagog
 Fernand Seguin (1922–1988), kanadensisk biokemist
 Isabelle Seguin (1955–2012), fransk förläggare
 Jean-Pierre Séguin (konstnär) (född 1951), kanadensisk målare och fotograf
 Laurent Seguin (1883–1944), fransk uppfinnare och industriman
 Louis Seguin (ingenjör) (1869–1918)
 Louis Seguin (författare) (1929–2008)
 Marc Seguin (1786–1875), fransk ingenjör
 Marc Séguin (konstnär) (född 1970), fransk-kanadensisk konstnär och romanförfattare
 Marie-Claire Séguin (född 1952), låtskrivare och musiklärare, tvillingsyster till Richard Séguin
 Maurice Séguin (1918–1984), kanadensisk historiker från Quebec
 Normand Séguin (född 1944), kanadensisk forskare
 Philippe Séguin (1943–2010), fransk politiker
 Richard Séguin (född 1952), singer-songwriter, tvillingbror till Marie-Claire Séguin
 Richard Seguin (historiker) (1772–1847), historiker
 Robert-Lionel Séguin (1920–1982), kanadensisk författare från Quebec
 Tyler Seguin, (född 1992) kanadensisk ishockeyspelare
 Wolfgang Seguin (född 1945), östtysk fotbollsspelare
 Yves Séguin (född 1951), fransk-kanadensisk politiker